El Coll o barri del Coll, barri de la ciutat de Barcelona a l'extrem nord-oriental del districte de Gràcia 
 El Coll (Borredà), mas al terme municipal de Borredà (Berguedà)
 El Coll (Castellar de la Ribera), masia situada al terme de Ceuró, municipi de Castellar de la Ribera, a la comarca del Solsonès
 El Coll (Granera), masia de Granera (Moianès) 
 el Coll (Malla), mas al terme de Malla (Osona)
 El Coll (Rupit i Pruit), masia al nord del terme municipal de Rupit i Pruit (Osona)

 el Coll (Sant Joan de les Abadesses), masia a St. Joan de les Abadesses (Ripollès)
 El Coll (Susqueda), entitat de població del municipi de Susqueda, a la comarca de la Selva

 El Coll (la Vall de Bianya), a la Garrotxa
 Estació del Coll - la Teixonera, estació de la Línia 5 del metro de Barcelona
 Mare de Déu del Coll, diversos indrets